Суперкубок ОАЕ з футболу 2021  — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 січня 2022 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Джазіра та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Шабаб Аль-Аглі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2021
ОАЕ
Січень 2022
2022 в спорті ОАЕ